in het Verenigd Koninkrijk
 Huntley (Gloucestershire)
 in de VS
 Huntley (Illinois)
 Huntley (Montana)
 Huntley (Nebraska)
 Huntley (Wyoming)